Елгин — русская фамилия. Известные носители:
 Елгин, Андрей Николаевич (1899—1944) — Герой Советского Союза.
 Елгин, Михаил Николаевич (род. 1981) — российский теннисист.